Název Vysocký potok má více vodních toků:

 Vysocký potok (přítok Jasenického potoka) – pravostranný přítok Jasenického potoka v okrese Vsetín
 Vysocký potok (přítok Lieskovčíku) – pravostranný přítok Lieskovčíku na Slovensku v okrese Humenné
 Vysocký potok (přítok Polepky) – pravostranný přítok Polepky v okresech Kutná Hora a Kolín
 Vysocký potok (přítok Slavkovského potoka) – pravostranný přítok Slavkovského potoka na Slovensku v okrese Sabinov